Моррис, Роберт:  (Роберт Сэмюэл Моррис; род. 1975) — игрок в американский футбол, победитель Супербоула в составе клуба «Индианаполис Колтс» (2007).
  (род. 1982) — британский регбист, обладатель Кубка шести наций в составе сборной Англии (2003).
 Моррис, Роберт (1734—1806) — торговец, финансист, государственный деятель США.
  (1745—1815) — американский юрист, председатель Верховного суда штата Нью-Джерси (1777—1779), сын председателя Верховного суда колониальной провинции Нью-Джерси Роберта Хантера Морриса.
  (1902—1986) — американский баскетболист и тренер, тренер клуба Баскетбольной ассоциации Америки «Провиденс Стимроллерс» (1946—1947).
 Моррис, Роберт (1931—2018) — американский концептуальный художник и скульптор, писатель.
  (1932—2011) — американский криптограф.
  — математик, лауреат Премии Фалкерсона (2018).
  (1898—1964) — канадский архитектор, участник конкурсов искусств на летних Олимпийских играх 1948 года, обладатель Королевской золотой медали (1958).
 Моррис, Роберт Тэппэн (род. 1965) — адъюнкт-профессор Массачусетского технологического института; более известен как создатель первого сетевого червя.
  (1700—1764) — британский колониальный политик и юрист, губернатор (в должности заместителя губернатора) провинции Пенсильвания (1754—1756), председатель Верховного суда провинции Нью-Джерси (1739—1764), член Королевского общества (с 1755), сын губернатора провинции Нью-Джерси Льюиса Морриса.
  (1808—1855) — 64-й мэр Нью-Йорка (1841—1844).